Richburg può riferirsi a diverse città statunitensi:
Richburg (New York)
Richburg (Carolina del Sud)